Мінерали критичні (, ; ) — мінерали, критичні для економіки певної країни

В цьому плані критичними мінералами згідно Інвестиційного атласу надрокористувача Державної служби геології та надр України є мінерали літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота, графіту, церію і вуглеводні.

Сполучені Штати до списку критичних мінералів включають мінерали, що містять: графіт, марганець, ніобій, рідкісноземельні елементи і тантал, а також стибій, барит, боксит, бісмут, калій, реній, телур, олово, титан і уран.

Див. також 
Критичними також називають мінерали, характерні для певної метаморфічної фації і стійкі тільки в ній — індекс-мінерали.

Примітки

Література 
 
 Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.

Мінерали